Ambrus Imre (1936–2018) festő, grafikus, bábtervező, díszlettervező
 Ambrus Imre (1960) operaénekes (tenor)

Jegyzetek